PRZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Prineville (Stati Uniti)